Als Terzil wird bezeichnet:
 Kennzahl einer Stichprobe, siehe Empirisches Quantil#Spezielle Quantile
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)#Besondere Quantile